Voici une liste des conseillers généraux de la Seine jusqu'à la disparition du département, le .

Les présidents du conseil général

Histoire

Paris et sa périphérie 
Jusqu'en 1893, le conseil général de la Seine est formé par les 80 élus du conseil municipal de Paris auxquels s'ajoutent « les huit conseillers élus par les cantons ruraux » : Courbevoie, Neuilly, Pantin, Saint-Denis, Sceaux, Villejuif, Vincennes, Charenton. Cette représentation ne traduit pas, dès les années 1870, la démographie du département de la Seine. Au recensement de 1876 Paris compte , le reste du département en compte . La sous-représentation de la « banlieue » va être un des problèmes récurrents du Conseil général de la Seine.

Ainsi le , le conseil d'arrondissement de Saint Denis réitère le vœu que le conseil général de la Seine soit intégré dans le droit commun aux autres départements français. Il demande aussi que les élections au conseil général soient distinctes des élections municipales à Paris. Il demande une meilleure représentation de la banlieue « afin que la banlieue ne soit pas toujours soumise aux intérêts de la ville de Paris ».

La loi du  prend en compte l'évolution du département et crée 13 cantons supplémentaires. Ces 21, puis 22 cantons perdurent jusqu'en 1925. À cette date Paris compte toujours 80 conseillers municipaux, la représentation de la banlieue est haussée à 40 conseillers généraux. Puis en 1935, le conseil général de la Seine est composée de 90 conseillers municipaux de Paris et de 50 conseillers généraux élus en banlieue. Pourtant alors que la ville de Paris compte , le reste du département est passé à  .

L'ordonnance  du , porte la représentation du département de la Seine, hors Paris-ville, à 60 conseillers généraux. Celle de Paris reste fixée à 90 conseillers. Ce nombre ne bouge pas jusqu'à 1967 : il ne respecte toujours pas l'équilibre démographique d'un département où la population de Paris atteint son étiage, alors que la population des 80 autres communes est de .

Ce déséquilibre de représentation démographique se double d'un déséquilibre de représentation politique. Dès les élections de 1935, autour de Paris le mythe de la « ceinture rouge » se traduit par une forte représentation des forces de gauche et plus particulièrement du parti communiste. Le Conseil général de la Seine est en 1936 le premier département français à élire en son sein un président communiste en la personne de Georges Marrane. Ceci est obtenu grâce à sa représentation banlieusarde alors que la Ville de Paris est dominée par une représentation plus à droite, malgré la forte empreinte du PCF dans certains quartiers.

Le Conseil général de 1940 à 1945 
Le , le Régime de Vichy réorganise l'administration du département de la Seine. Certains conseillers sont maintenus dans leurs fonctions, d'autres sont remplacés.

Le décret du , nomme les membres des deux conseils provisoires : « l'assemblée départementale provisoire de la Seine » et « l'assemblée municipale provisoire de la ville de Paris ». Les  de la seconde assemblée sont membres de l'assemblée départementale, avec six membres nommés par le Comité parisien de la Libération et 42 « conseillers départementaux désignés par canton ». Les élections municipales d'avril- remplacent les conseillers parisiens provisoires par des conseillers municipaux élus. Durant une période transitoire, ceux-ci siègent au « conseil général » avec les conseillers départementaux provisoires, jusqu'aux élections cantonales de  qui désignent enfin les 60 conseillers généraux de la Seine-banlieue.

Conseillers généraux du département de la Seine (1833 à 1870) 

Membres nommés par les douze arrondissements de Paris, et faisant fonction de Conseil Municipal, et membres nommés par les arrondissements ruraux de Sceaux et de Saint-Denis.

Nommés en 1833

Nommés en 1834

Nommés en 1837

Nommés en 1838

Nommés en 1839

Nommés en 1841

Nommés en 1842

Nommés en 1844

Nommés en 1845

Nommés en 1847

Nommés en 1848

Nommés en 1851

Nommés en 1852

Nommés en 1854

Nommés en 1855

Nommés en 1856

Nommés en 1858

Nommés en 1859

Nommés en 1860 

Le nombre de conseillers parisiens passe de 36 à 60, en raison de l'annexion des communes de Belleville, Grenelle, Vaugirard, La Villette, d'une partie des communes d'Auteuil, Batignolles-Monceau, Bercy, La Chapelle, Charonne, Montmartre et Passy, et de l'annexion de quartiers des communes d'Aubervilliers, Bagnolet, Gentilly, Issy, Ivry, Montrouge, Neuilly, Pantin, Le Pré-Saint-Gervais, Vincennes, Saint-Ouen et Vanves.

Nommés en 1862

Nommés en 1864 

 À partir de 1865, les conseillers généraux de la Seine sont nommés par arrondissement.

Nommés en 1865

arrondissement de Paris

arrondissement de Paris

arrondissement de Paris

arrondissement de Paris

arrondissement de Paris

arrondissement de Paris

arrondissement de Paris

arrondissement de Paris

arrondissement de Paris

arrondissement de Paris

arrondissement de Paris

arrondissement de Paris

arrondissement de Paris

arrondissement de Paris

arrondissement de Paris

arrondissement de Paris

arrondissement de Paris

arrondissement de Paris

arrondissement de Paris

arrondissement de Paris

Conseillers généraux des cantons du département de la Seine (1871-1941) et conseillers départementaux (1941-1945)

Conseillers du  de Paris

Saint-Germain-l'Auxerrois

Les Halles

Palais-Royal

Quartier de la Place Vendôme

Conseillers du  de Paris

Quartier Gaillon

Vivienne

Mail

Bonne-Nouvelle

Conseillers du  de Paris

Arts-et-Métiers

Enfants-Rouges

Quartier des Archives

Quartier Sainte-Avoye

Conseillers du  de Paris

Quartier Saint-Merri

Saint-Gervais

Quartier de l'Arsenal

Notre-Dame

Conseillers du  de Paris

Saint-Victor

Jardin des Plantes

Quartier du Val-de-Grâce

Quartier de la Sorbonne

Conseillers du  de Paris

Quartier de la Monnaie

Odéon

Notre-Dame-des-Champs

Saint-Germain-des-Prés

Conseillers du  de Paris

Saint-Thomas-d'Aquin

Invalides

École-Militaire

Quartier du Gros-Caillou

Conseillers du  de Paris

Champs-Élysées

Quartier du Faubourg-du-Roule

Madeleine

Quartier de l'Europe

Conseillers du  de Paris

Saint-Georges

Quartier de la Chaussée-d'Antin

Quartier du Faubourg-Montmartre

Rochechouart

Conseillers du  de Paris

Saint-Vincent-de-Paul

Quartier de la Porte-Saint-Denis

Quartier de la Porte-Saint-Martin

Quartier de l'Hôpital-Saint-Louis

Conseillers du  de Paris

Quartier de la Folie-Méricourt

Quartier Saint-Ambroise

Quartier de la Roquette ()

Quartier de la Roquette (), créée en 1935

Sainte-Marguerite

Conseillers du  de Paris

Bel-Air

Picpus

Bercy

Quartier des Quinze-Vingts

Conseillers du  de Paris

Salpêtrière

Quartier de la Gare

Quartier de la Maison-Blanche

Quartier Croulebarbe

Conseillers du  de Paris

Montparnasse

Quartier de la Santé (depuis 1937 : Quartier du Parc-de-Montsouris)

Quartier du Petit-Montrouge

Plaisance ()

Plaisance (, créée en 1935)

Conseillers du  de Paris

Saint-Lambert ()

Saint-Lambert (, créée en 1935)

Quartier Necker ()

Quartier Necker (, créée en 1935)

Grenelle

Javel

Conseillers du  de Paris

Auteuil ( circonscription) (ex-Auteuil-Point-du-Jour)

Auteuil ( circonscription, créée en 1935)

La Muette

Quartier de la Porte Dauphine

Chaillot (ex-quartier des Bassins)

Conseillers du  de Paris

Ternes

Plaine-Monceau

Batignolles

Épinettes ( circonscription)

Épinettes (, créée en 1935)

Conseillers du  de Paris

Grandes-Carrières ( circonscription)

Grandes-Carrières (, créée en 1935)

Clignancourt ( circonscription)

Clignancourt (, créée en 1935)

Clignancourt (, créée en 1935)

Goutte-d'Or

La Chapelle

Conseillers du  de Paris

Quartier de La Villette

Quartier du Pont-de-Flandre

Quartier d'Amérique

Quartier du Combat

Conseillers du  de Paris

Quartier de Belleville

Saint-Fargeau

Quartier du Père-Lachaise

Charonne ( circonscription)

Charonne (, créée en 1935)

Conseillers généraux des anciens cantons d'Asnières

Canton d'Asnières 

Canton créé par la loi du .

(Asnières-sur-Seine (ouest)

(Asnières-sur-Seine (est) et Gennevilliers)

Conseillers d'arrondissement du canton d'Asnières (de 1893 à 1940)

Conseillers généraux des anciens cantons d'Aubervilliers

(Aubervilliers) 

Canton créé par la loi du .

(Le Bourget, La Courneuve, Dugny, Stains)

(créée en 1935)

Conseillers d'arrondissement du canton d'Aubervilliers (1893 à 1940)

Conseillers généraux des anciens cantons de Boulogne-Billancourt

(Nord) 

Canton créé par la loi du .

(Sud, Billancourt)

Conseillers d'arrondissement du canton de Boulogne (de 1893 à 1940)

Conseillers généraux de l'ancien canton de Charenton

Canton de Charenton

(Alfortville, Charenton, Maisons-Alfort)

(Maisons-Alfort, Saint-Maurice) (créée en 1925)

Conseillers d'arrondissement du canton de Charenton (de 1833 à 1940)

Conseillers généraux de l'ancien canton de Clichy 

Canton créé par la loi du .

Conseillers d'arrondissement du canton de Clichy (de 1893 à 1940)

Conseillers généraux des trois anciens cantons de Colombes

(Colombes) 
Le canton a été créé créée en 1908, par division de l'ancien canton de Courbevoie.

(Bois-Colombes, La Garenne-Colombes)



Conseillers généraux de l'ancien canton de Courbevoie

Conseillers d'arrondissement du canton de Courbevoie (de 1860 à 1940)

Conseillers généraux des anciens cantons d'Ivry-sur-Seine

Canton d'Ivry 

Canton créé par la loi du .

(Ivry-sur-Seine)

(Choisy-le-Roi, Orly, Thiais, Vitry-sur-Seine)

(Vitry-sur-Seine)

Conseillers d'arrondissement du canton d'Ivry (de 1893 à 1940)

Conseillers généraux des anciens cantons de Levallois-Perret

Canton de Levallois 

Canton créé par la loi du .

: Levallois-Ouest

: Levallois-Est

Conseillers d'arrondissement du canton de Levallois (1893 à 1940)

Conseillers généraux des anciens cantons de Montreuil

Canton créé par la loi du .

(créée en 1935)

Conseillers d'arrondissement (de 1893 à 1940)

Conseillers généraux de l'ancien canton de Neuilly-sur-Seine

Conseillers d'arrondissement du canton de Neuilly (de 1860 à 1940)

Conseillers généraux des anciens cantons de Nogent-sur-Marne

Canton de Nogent-sur-Marne 

Canton créé par la loi du .

(Bry-sur-Marne, Champigny) 
(canton créé en 1935, en divisant en deux le canton de Nogent-sur-Marne)

(Nogent-sur-Marne, Le Perreux)

Conseillers d'arrondissement du canton de Nogent-sur-Marne (de 1893 à 1940)

Conseillers généraux des anciens cantons de Noisy-le-Sec

Canton de Noisy-le-Sec 

Canton créé par la loi du .

(Noisy-le-Sec, Rosny-sous-Bois, Villemomble)

(Bondy, Pavillons-sous-Bois, Drancy, Bobigny)

circonscription (Bobigny, Romainville) (créée en 1935)

(Drancy) (canton créé en 1935)

Conseillers d'arrondissement du canton de Noisy-le-Sec (de 1893 à 1940)

Conseillers généraux des anciens cantons de Pantin

(Pantin)

(Les Lilas, Le Pré-Saint-Gervais)

(Bagnolet)

Conseillers d'arrondissement du canton de Pantin (1860 à 1940)

Conseillers généraux des anciens cantons de Puteaux

(Puteaux, Nanterre-Nord) 

Canton créé par la loi du .

(Nanterre-Sud, Suresnes)

(Suresnes)

Conseillers d'arrondissement du canton de Puteaux (de 1860 à 1940)

Conseillers généraux des anciens cantons de Saint-Denis

Canton de Saint-Denis

(Saint-Denis-Nord, Pierrefitte, Villetaneuse)

(Saint-Denis-Sud)

Conseillers d'arrondissement du canton de Saint-Denis (de 1860 à 1940)

Conseillers généraux des anciens cantons de Saint-Maur-des-Fossés

Canton de Saint-Maur 

Canton créé par la loi du .

(Saint-Maur-des-Fossés (ouest)

(Créteil, Bonneuil-sur-Marne, Joinville-le-Pont, Saint-Maur-des-Fossés (est)

Conseillers d'arrondissement du canton de Saint-Maur (de 1893 à 1940)

Conseillers généraux des anciens cantons de Saint-Ouen

Canton de Saint-Ouen 

Canton créé par la loi du .

nord-est de Saint-Ouen



Conseillers d'arrondissement du canton de Saint-Ouen (de 1833 à 1940)

Conseillers généraux des anciens cantons de Sceaux

Canton de Sceaux

(Bagneux, Montrouge)

(Antony, Sceaux, Bourg-la-Reine, Châtenay-Malabry, Fontenay-aux-Roses, Le Plessis-Robinson)

Conseillers d'arrondissement du canton de Sceaux (de 1860 à 1940)

Conseillers généraux des anciens cantons de Vanves

Canton de Vanves 

Canton créé par la loi du .

(Châtillon, Clamart, Malakoff)

(Issy-les-Moulineaux, Vanves)

(Issy-les-Moulineaux) (créée en 1935)

Conseillers d'arrondissement du canton de Vanves (de 1893 à 1940)

Conseillers généraux des anciens cantons de Villejuif

Canton de Villejuif

(Arcueil, Cachan, Gentilly, L'Haÿ-les-Roses)

(Le Kremlin-Bicêtre, Villejuif, Fresnes, Rungis, Chevilly-Larue)

Conseillers d'arrondissement du canton de Villejuif (de 1893 à 1940)

Conseillers généraux des anciens cantons de Vincennes

Canton de Vincennes

(Vincennes, Saint-Mandé)

(Fontenay-sous-Bois jusqu'en 1935, partie est de Vincennes ensuite)

(Fontenay-sous-Bois) (créée en 1935)

Conseillers d'arrondissement du canton de Vincennes (de 1860 à 1940)

Comité parisien de la Libération et Assemblée municipale provisoire 

Sont nommés  par décret du , à la suite des discussions entre les Comités locaux de libération et le Comité parisien de la Libération, 85 conseillers :

Les  du Comité Parisien de la Libération :

 André Tollet (1913-2001), tapissier, PCF, Président du Comité Parisien de  la Libération.
 André Carrel (1917-2011), journaliste, PCF, vice-président du Comité Parisien de la Libération.
 Roger Deniau (1899-1971), employé, vice-président du Comité Parisien de la Libération, membre de l’Assemblée consultative provisoire, maire de Puteaux (1947-1948), SFIO.
 Léo Hamon (1908-1993), journaliste, vice-président du Comité Parisien de la Libération.
 Marie-Hélène Lefaucheux (1904-1964), vice-présidente du Comité Parisien de la Libération, MRP.

 Max André (1893-1977), expert financier, MRP.
 Maurice de Barral (1887-1956).
 Jean-François Chabrun (1920-1997), poète, journaliste, écrivain, critique d'art, PCF.
 Jacques Charpentier (1881-1974).
 Paul Coirre (1911-1989).
 Robert Debré (1882-1978), professeur de médecine.
 Joseph Dumas (1904-1971).
Jeanne Fanonnel (1889-1982), institutrice puis directrice d'école, PCF.
 Maurice de Fontenay (1872-1957), ancien conseiller municipal (1919-1941).
 Gérard Jaquet (1916-2013), ancien secrétaire du groupe de Paris des Étudiants socialistes de la Seine (1938-1940), trésorier du Parti socialiste clandestin (1941-44), SFIO.
 Maurice Lacroix (1893-1989), professeur agrégé des lettres, député UDSR (1945).
 Emmanuel Lancrenon (1886-1978), ancien curé de Saint-Germain-des-Prés, MRP.
 Paul Langevin (1872-1946), physicien, professeur au Collège de France, PCF.
 Paul Leclerc (1890-1961).
 Juliette Môquet (1898-1956), mère de Guy Môquet, PCF.
 Hélène Mugnier (1910-1972), vendeuse, PCF-Union des femmes françaises.
 Albert Ouzoulias (1915-1995), employé, PCF.
 Jean Panhaleux (1891-1952), Radical.
 Albert Rigal (1900-1984), ouvrier, PCF, ancien député de  arrondissement (1936-1940).
 Mario Roques (1875-1961), professeur au Collège de France.
 Eugène Saint-Bastien (1905-1977), membre des Comités Populaires, PCF.
 Robert Salmon (1918-2013), ancien dirigeant du MLN, membre de l'UDSR.
 Georges Thévenin (1917-1976), employé de bureau et coiffeur, PCF.

Les 57 délégués des arrondissements :

 Gaston Auguet (1904-1986), contrôleur des Contributions indirectes, ancien conseiller municipal de Paris (1935-1940), PCF.
 Maurice Berlemont (1914-1992), employé de banque, PCF.
 Raymond Bossus (1903-1981), syndicaliste CGTU, ancien conseiller municipal de Paris (1935-1940), PCF.
 Marcel Brenot (1908-1992), ouvrier chapelier, responsable syndical CGT, PCF.
 Marius Buisson (1902-1984), chauffeur, PCF.
 Georges Demeure (1902-1974), chauffeur de taxi PCF.
 Françoise Flageollet (1907-?), dactylographe, PCF.
 Emmanuel Fleury (1900-1970), employé de commerce puis des PTT, ancien conseiller municipal de Paris (1936-1940), PCF.
 Auguste Lemasson (1900-1992), terrassier et mineur-boiseur, PCF.
 Françoise Leclercq (1908-1983), PCF-UFF.
 Madeleine Marzin (1908-1998), institutrice, PCF.
 Léon Mauvais (1902-1980), ancien membre du secrétariat de la CGTU, PCF.
 Robert Mension (1906-1986), ouvrier du bâtiment, peintre-décorateur, PCF.
 Maria Rabaté (1900-1985), institutrice, PCF.
 Lucien Rameau (1913-?), PCF.
 Georges Ripplinger (1904-1984), métallurgiste, PCF.
 Jean Thomasson (1900-1962), employé au métropolitain de Paris, PCF.

 André Lecœur (1900-1986).
 Louis Millet (1912-1978).
 Joseph Turpin de Morel (1893-1977).

 Henri Billebaut (1900-1988), SFIO.
 André Clément (1897-1986).
 Pierre Corval (1910-1973), journaliste.
 Henri-Julien Féréol (1894-1962)
 Georges Hirsch (1895-1974), ingénieur, poète, auteur dramatique, ancien conseiller municipal (1935-1941), SFIO.
 André Joublot (1902-1987), journaliste, SFIO.
 André Le Troquer (1884-1963), avocat, membre du Conseil national de la Résistance, ancien conseiller municipal (1919-1941), SFIO.
 René Menuet (1909-1972), SFIO.
 Xavier Péladan (1912-1952), SFIO.
 Roger Priou-Valjean (1912-1999), ancien responsable de la LAURS, SFIO.
 Paul Rivet (1876-1958), médecin militaire, ethnologue. Professeur au Muséum national d’histoire naturelle, directeur du Musée de l’Homme, SFIO.

 Georges Copigneaux (1893-1968), ancien conseiller municipal (1933-1941), Radical.
 Charles-Albert Gallois (1892-?).
 Bernard Lafay (1903-1977), docteur en médecine, Radical.
 Alban Satragne (1887-1954), ancien conseiller municipal (1937-1941), Radical.
 Raphaël Schneid (1889-1966), ancien conseiller municipal (1935-1941), Radical.

 Jean Cayeux (1910-2001), conseiller juridique, puis directeur commercial, membre de la première et de la seconde Assemblée nationale Constituante, MRP.
 Roland Ganier (1908-?), MRP.
 Jean Raymond-Laurent (1890-1969), ancien conseiller municipal (1925-1941), MRP.
 Henry de Mauduit (1897-1975), MRP.
 Hubert Prangey (1902-1991), MRP.
 François Suzanne (1918-1993), MRP.

 Étienne-Michel Bertogne (1908-1987).
 Robert Bétolaud (1901-1983).
 Alex Biscarre (1891-1977), ancien conseiller municipal (1932-1941).
 Max Brusset (1909-1992), administrateur de société, ancien chef de cabinet de Georges Mandel.
 Victor Bucaille (1890-1969), avocat et journaliste, ancien conseiller municipal (1925-1944).
 Suzanne Charbonneaux (1920-?).
 Georges Contenot (1867-1948), ancien conseiller municipal (1924-1941).
 Joseph Denais (1877-1960), ancien conseiller municipal (1908-1912, 1919-1929).
 Paul Faber (1896-1976).
 Paul Fleurot (1874-1946), journaliste, ancien Sénateur Gauche démocratique (1936-1940).
 Édouard Frédéric-Dupont (1902-1995), avocat, ancien conseiller municipal (1933-1944).
 Marie Geoffray (1899-1978).
 Hubert Lefèvre-Pontalis (1909-1977), avocat à la Cour d'appel de Paris.
 Jacques-Xavier Maîtrejean (1909-?), directeur de sociétés.
 Gaston Rimey (1878-1977).

Conseillers généraux du département de la Seine (de 1945 à 1947)

Élections des 29 avril, 13 mai et 23 septembre 1945 

Après la Libération une « assemblée départementale provisoire de la Seine » est mise place. Elle comprend les  de l'« assemblée municipale provisoire de la ville de Paris », nommés selon l'ordonnance du , les 42 conseillers départementaux de banlieue nommés et 6 conseillers supplémentaires représentants les organisations de résistance figurant au bureau du Comité parisien de la Libération (CPL). Cette assemblée élit dès  son président en la personne de Georges Marrane.

Les six conseillers départementaux nommés par les organisations de la résistance représentées au bureau du CPL sont :
 Antoine Bellet de Tavernost (1911-1997), journaliste, banquier, ancien résistant 
 Marcel Boucheny (SFIO), maire de Bois-Colombes (1945-1947),
 Jean Huet (1900-1986) (SFIO), maire d'Asnières-sur-Seine,
 Maurice Midol (1911-1984) (PCF), résistant, secrétaire du Front national pour le département de la Seine, fils de Lucien Midol,
 Joseph Obadia, dit Armand Maynial (1902- ?) (PCF) secrétaire du Comité parisien de la libération (CPL),
 Ernest Venise Gosnat (1887-1970) (PCF), maire-adjoint d'Ivry-sur-Seine.

L'ordonnance  du  porte l'effectif total du conseil général à . Le nombre de conseillers généraux de la banlieue est de 60, élus au scrutin de liste et à la proportionnelle dans le cadre de cinq secteurs. En revanche, il n'y a pas d'accroissement du nombre de représentants de la Ville de Paris. Le poids des élus de banlieue au Conseil général est donc plus important qu'avant-guerre (+ 10 conseillers). Cette augmentation est justifiée par la croissance de la population de la Seine-banlieue.
 Les élections à Paris-ville ont lieu les  et  lors des élections municipales de 1945.
 Les élections en Seine-banlieue ont lieu le , dans 5 secteurs découpés dans les arrondissements de Saint-Denis et de Sceaux, lors des premières élections cantonales organisées depuis la Libération.
 Pour la Ville de Paris, les élections se font dans 6 secteurs :

: ,  et  :

: ,  et  :

: ,  et  :

: , ,  et  :

: , ,  et  :

: ,  et  :

Résultats pour la Ville de Paris 
 
 PCF : 27 élus
 SFIO : 12 élus
 Rad. : 5 élus
 MRP : 14 élus
 Modérés (Centre-gauche et centre-droit) : 22 élus
 Droite : 8 élus

Seine-Banlieue (1945-1953) 

Pour la Seine-banlieue, les élections du , se font dans le cadre de cinq secteurs :

Sceaux-Est (Montreuil, Vincennes, Nogent-sur-Marne, Saint-Maur-des-Fossés, Charenton) :

Sceaux-Ouest (Ivry-sur-Seine, Villejuif, Sceaux, Vanves) :

Saint-Denis-ouest (Boulogne, Puteaux, Colombes, Courbevoie, Neuilly-sur-Seine) :

Saint-Denis-nord (Levallois-Perret, Clichy, Saint-Ouen, Asnières-sur-Seine, Saint-Denis) :

Saint-Denis-est (Aubervilliers, Noisy-le-Sec, Pantin, Bagnolet, Bobigny) :

Élections du 19 et 26 octobre 1947 

La loi du  maintient à 150 l'effectif du Conseil général de la Seine, dont 60 représentants de la banlieue. Les 90 conseillers municipaux de Paris, également conseillers généraux, sont renouvelés lors des élections municipales des 19-. Dans la Seine-banlieue, aucune élection cantonale n'est organisée entre 1945 et 1953. Les conseillers généraux, élus en banlieue 1945, siègent jusqu'en 1953.

Pour Paris-ville les élus sont :

secteur de Paris (, ,  arrondissements) ()

secteur de Paris ( et  arrondissements ()

secteur de Paris ( arrondissement) ()

secteur de Paris (, ,  et  arrondissements) ()

secteur de Paris ( et  arrondissements) ()

secteur de Paris ( arrondissement) ()

secteur de Paris (, ,  arrondissements) ()

secteur de Paris ( et  arrondissements) ()

secteur de Paris ( et  arrondissements) () 

Cette même loi prévoit que l'élection au conseil général des représentants de la banlieue a lieu quatorze jours après l'élection au conseil municipal de Paris. Les pouvoirs des conseillers généraux de la Seine-banlieue élus en  sont prorogés. Ces pouvoirs expirent quatorze jours après ceux des conseillers municipaux de Paris élus en 1947. Les élections cantonales ont lieu le  en Seine-banlieue.

(source : Villes de banlieue, personnel communal, élus locaux et politiques urbaines, sous la direction d'Emmanuel Bellanger, éd. Créaphis)

Élections des 26 avril, 3 mai et 17 mai 1953 

Les élections municipales de 1953 ont lieu les  et . Elles renouvellent les 90 conseillers généraux parisiens. Les 60 conseillers généraux de la Seine-banlieue sont élus lors des élections « cantonales » qui ont lieu deux semaines après, le . Le redécoupage des secteurs regroupant les cantons banlieusards passe de cinq en 1945 à six en 1953. Le nouveau conseil général se réunit à la fin du mois de mai.

À Paris, les résultats sont les suivants :
 PCF : 28 élus (22 réélus, 6 nouveaux).
 Indépendants et ARS : 26 élus (11 réélus, 15 nouveaux).
 SFIO : 9 élus (3 réélus, 6 nouveaux).
 RPF : 10 élus (10 réélus).
 MRP : 6 élus (5 réélus, 1 nouveau).
 RGR : 11 élus (7 réélus, 4 nouveaux).

secteur de Paris (, ,  arrondissements) 

L'élection de Jacques Debû-Bridel est annulée par le Conseil d'État le 20 mai 1955.

secteur de Paris ( et  arrondissements)

secteur de Paris ( arrondissement)

secteur de Paris (, , ,  arrondissements)

secteur de Paris ( et  arrondissements 

L'élection de Pierre de Léotard est annulée par le Conseil d'État le 20 mai 1955.

secteur de Paris ( arrondissement)

secteur de Paris (,  et  arrondissements)

secteur de Paris ( et  arrondissements)

secteur de Paris ( et  arrondissements)

Secteur 1 : Charenton, Ivry-sur-Seine, Nogent-sur-Marne, Saint-Maur-des-Fossés :

Secteur 2 : Sceaux, Vanves, Villejuif :

Secteur 3 : Boulogne, Colombes, Courbevoie, Neuilly-sur-Seine, Puteaux :

Secteur 4 : Asnières-sur-Seine, Clichy, Levallois-Perret, Saint-Ouen :

Secteur 5 : Aubervilliers, Pantin, Saint-Denis :

Secteur 6 : Montreuil, Noisy-le-Sec, Vincennes :

Élections des 8 et 15 mars 1959 

Les élections cantonales du département de la Seine eurent lieu aux mêmes dates que les élections municipales dans toute la France. C'est la première fois que la banlieue du département de la Seine était divisée en secteurs individualisés. Ces élections ont lieu au scrutin uninominal à deux tours, dans le cadre de ces soixante secteurs. Le mode d'élection des conseillers parisiens ne change pas (scrutin de listes à la proportionnelle)

Résultats en sièges :
 PCF : 59 élus (au lieu de 55)
 PSA : 3 élus (inchangé)
 SFIO : 16 élus (au lieu de 17)
 MRP : 5 élus (au lieu de 12)
 CR, RGR, PRRS : 5 élus (au lieu de 15)
 UNR : 30 élus (au lieu de 17)
 Indépendants et modérés de droite : 32 élus (au lieu de 31)

secteur de Paris (, ,  arrondissements)

secteur de Paris ( et  arrondissemenrs)

secteur de Paris ( arrondissement)

secteur de Paris (, , ,  arrondissements)

secteur de Paris ( et  arrondissements)

secteur de Paris ( arrondissement)

secteur de Paris (,  et  arrondissements)

secteur de Paris ( et  arrondissements)

secteur de Paris ( et  arrondissements)

Les conseillers généraux des 60 secteurs de la Seine-banlieue élus en 1959 
La Liste est établie dans l'ordre des secteurs. Les soixante conseillers généraux élus vont siéger jusqu'en . La mise en place des conseils généraux des nouveaux départements de la Région parisienne, à la suite de la loi du , a lieu en .

Les élections se tiennent les 8 et , au scrutin uninominal majoritaire à deux tours.

Les 60 élus se répartissent politiquement en 30 communistes, 7 socialistes, 2 socialistes autonomes, 2 démocrates chrétiens, 7 gaullistes UNR, 5 indépendants, 7 divers droite et union nationale.

Élections des 14 et 21 mars 1965 

Le mode de scrutin est modifié. Les élections se font à deux tours, au scrutin majoritaire, avec listes bloquées. La ville de Paris est découpée en 14 secteurs électoraux.

Sont élus :

 PCF et apparentés : 25 élus.
 PSU : 2 élus.
 Parti radical : 2 élus.
 SFIO : 9 élus.
 Centristes : 13 élus.
 UNR et alliés : 39 élus.

secteur de Paris (, , ,  arrondissements)

secteur de Paris ( et  arrondissements)

secteur de Paris ( et  arrondissements)

secteur de Paris ( et  arrondissements)

secteur de Paris ( arrondissement)

secteur de Paris ( arrondissement)

secteur de Paris ( arrondissement)

secteur de Paris ( arrondissement)

secteur de Paris ( arrondissement)

secteur de Paris ( arrondissement)

secteur de Paris ( arrondissement)

secteur de Paris ( arrondissement)

secteur de Paris ( arrondissement)

secteur de Paris ( arrondissement)

Articles connexes 
 Liste des préfets de la Seine
 Liste des députés de la Seine
 Liste des sénateurs de la Seine

Notes et références 

Conseillers generaux Seine
Seine